Diversispora — рід грибів родини Diversisporaceae. Назва вперше опублікована 2004 року.

Класифікація 
До роду Diversispora відносять 22 видів:

Примітки

Джерела 
 Walker, C.; Schüssler, A. 2004. Nomenclatural clarifications and new taxa in the Glomeromycota. Mycological Research. 108(9):981-982 - P.982

Роди грибів
Гломероміцети